Schinzel ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Schinzel (1937–2021), polnischer Mathematiker
 Britta Schinzel (* 1943), deutsche Hochschullehrerin, Professorin der Mathematik und Informatik
 Dieter Schinzel (* 1942), deutscher Politiker (SPD, SPE)
 Diethard Schinzel (* 1942), deutscher Rechtsanwalt und Verwaltungsbeamter
 Gisela Schinzel-Penth (* 1946), deutsche Schriftstellerin und Verlegerin
 Josef Schinzel (1869–1944), Weihbischof in Olmütz
 Karl Schinzel (1886–1951), österreichischer Photochemiker
 Silvia Schinzel (* 1958), österreichische Sprinterin
 Antonio Augusto Schinzel-Tenicolo, bürgerlicher Name von Christian Anders

Siehe auch:
 Schinzl